Изба:
 Изба — деревянный жилой дом в сельской местности России.
 Изба — присутственное место (например, изба-читальня).
 Изба — учреждение в царской России (например, посольская изба, конская изба и другие).
 Изба — географический объект, отдельно стоящее деревянное жилое строение.

См. также 
 Избушенский